Landkreis Bernburg, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Bernburg (Saale), stad aan de Saale in Saksen-Anhalt